Godziemba – polski herb szlachecki.
 Kobyłeccy herbu Godziemba – polski ród szlachecki.

 Kanonia Fundi Godziemba – kanonia zbudowana w obrębie Ostrowa Tumskiego w Poznaniu

Zobacz też 

 Godziembów
 Godzięba